Кенан Юсиф-заде (полное имя: Кенан Рафаэль оглу Юсиф-заде; 28 июня 1973, Гах, Азербайджанская ССР, СССР) — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Азербайджана. Член международных медицинских сообществ. В прошлом - начальник Военно-медицинского отдела Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, полковник медицинской службы в отставке.

Биография  
Кенан Юсиф-заде родился 28 июня 1973 года в азербайджанском городе Гах.

Образование 
Начальное образование получил в средней школе №15 города Хутул, Монголия, затем продолжил учебу в средней школе №13 с физико-математическим уклоном города Сумгаит, Азербайджан. Окончил школу с серебряной медалью. 

В 1990 году поступил на II лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института и окончил его с красным дипломом в 1996 году. 

В 1998-2004 гг. резидентура на кафедре «Общей хирургии» медицинского факультета Университет Гази в Анкара, Турция. 

В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Роль влияния анандамида во время мезентерической ишемии - реперфузии» и был удостоен учёной степени доктора философии по медицине. 

В 2004 году в рамках стипендиальной программы NATO-PC “B” Научного и Совет Турции по научно-техническим исследованиям (“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu”, TÜBİTAK) провел научно-исследовательскую работу в городе Анкара, Турция и получил сертификат по специальности (гастроэнтерология и инвазивная эндоскопия). 

В 2008 году докторантура департамента колоректальной хирургии Кливлендской клиники США, в декабре того же года практиковался в департаменте общей хирургии и трансплантации почек и поджелудочной железы. 

В 2013-2015 гг. освоил программу MBA в Маастрихтская школа менеджмента управления Голландия, а в 2013-2016 гг. программу «Executive MBA» в Азербайджанской дипломатической академии. 

2016 году защитил докторскую диссертацию по медицине в Азербайджанском медицинском университете по теме «Миниинвазивные вмешательства при патологиях структур внепеченочной желчной системы». 

Специализируется по общей хирургии, военная медицине, гастроэнтерологии и хирургический эндоскопии, молочной железе и эндокринной хирургии, гепатопанкреатобилиарной хирургии, колоректальной хирургии, трансплантации почек, военная травма, бизнес-менеджмент.

Карьера

Медицинская деятельность 
Кенан Юсиф-заде первый врачебный опыт приобрел на кафедре «Оперативной хирургии и топографической анатомии» Азербайджанского медицинского университета в должности препаратора и старшего препаратора. Затем там же проработал два года в отделении клинической ординатуры по специальности хирургия. 

С 2004 года врач-хирург в отделении общей хирургии Центральной клинической больницы города Баку, с 2005 года врач-хирург в отделении хирургии Центральной больницы нефтяников, с 2006 года заведующий отделением эндоскопической хирургии в Центральной клинической больнице. 

C 2010 по 2020 год начальник госпиталя Государственной пограничной службы Азербайджана. 

2020-2021 год начальник Медицинского Управления Государственной пограничной службы Азербайджана. 

С 11.2021 года - работает общим хирургом и гастроэнтерологом в "Leyla Medical Center".  

С 2016 года профессор Бакинской высшей школы нефти, преподаёт курс «Основы гражданской обороны и медицинской помощи» (на английском языке)

С 2022 года преподает "Управление проектами и инновациями в здравоохранении" в UNEC, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

Общественная деятельность 
С 2004 года член Общества эндоскопической, лапароскопической хирургии Турции (“Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği”).

С 2006 года член Российское общество эндоскопии пищеварительной системы (РОЭПС). 

С 2007 года учредитель Ассоциации эндоскопических хирургов Турция-Азербайджан и председатель до 2018 года.

С 2007 года член Европейской почечной Ассоциации (ERA-EDTA – “European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association”)

С 2008 года действительный член Международного общества хирургов (ISS – “International Society of Surgery”).

С 2009 года член Общества американских гастро-эндоскопических хирургов SAGES – “Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons“).

С 2009 года член Европейской ассоциации транслюминальной хирургии (EATS – “European Society of Thoracic Surgeons”).

С 2011 года член Международного форума военных хирургов имени Амбруаза Паре (APIMSF - “The Ambroise Paré International Military Surgery Forum”).

С 2016 года член Американская коллегия хирургов (FACS – “The American College of Surgeons”).

С 2017 по 2019 гг. президент Международного форума военных хирургов имени Амбруаза Паре (APIMSF - “The Ambroise Paré International Military Surgery Forum”)

С 2018 года учредитель и председатель Общественного объединения военных хирургов Азербайджана.

Член Российского общества хирургов 

Действительный член Общества хирургии грудной клетки Турции (“Türk Göğüs Cerrahisi Derneği”).

Научная деятельность 
Автор 1 изобретения, 1 полезной модели, 6 книг, более 100 научных статей и тезисов. 

Рецензент в таких изданиях, как «Clinical Case Reports», «Frontiers in Surgery», член редколлегии журнала «Новости хирургии» (Беларусь), член Международного консультативного совета Fujita Medical Journal (Япония). 

Автор книг:

2011: Гастроинтестинальная эндоскопия (Баку, «İdeal Print»)

2012: Хирургическая Эндоскопия (Баку, “Polygraphic Production”)

2016: “Semi-Public Hospital Management”,

2017: “Fundamentals of Civil Defense and Medical Aid”, (Централизованное издательство Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики),

2018: Военно-медицинский толковый словарь (Баку, “Apostrof-A”).

2022: Толковый словарь медицинских терминов (на азербайджанском языке) (Баку, “Apostrof-A”).

Книги в соавторстве:

2002: “Genel Cerrahi” (Издано в Турции, Ankara, “Feryal Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.”),

2005: “Gynaecologic and Obstetrical Surgery” (Издано в Турции, автор 2 глав, “Ventral Abdominal Hernias” и “Malign and Benign diseases of breast”.

Награды 
2006: Медаль «Прогресс» (распоряжением Президент Азербайджана),

2007: Медаль имени академика Юсифа Мамедалиева (Просветительский, культурный и информационный центр «Билик», Азербайджанская Республика),

2011-2016: 5 медалей, врученных начальником Государственной пограничной службы Азербайджана,
 
2011: Медаль III степени «За отличие в воинской службе»,

2013: Юбилейная медаль в честь «95-летия Вооруженных Сил Азербайджанской Республики»,

2014: Юбилейная медаль в честь «95-летия Пограничной охраны Азербайджана»,

2015: Медаль II степени «За отличие в воинской службе»,

2016: Медаль «За военные заслуги» (Азербайджан) (распоряжением Президента Азербайджана),

2017: Почетное звание «Заслуженный врач» (распоряжением Президента Азербайджана),

2018: Международная премия имени Майкла Эллиса Дебейки (Michael Ellis DeBakey), вручаемая военным хирургам.

2019: Юбилейная медаль «100 лет Пограничной Службе Азербайджанской Республики (1919-2019)».

2020: Орден «За службу Отечеству» III степени, как врач-хирург и начальник военного госпиталя принял самое активное участие в работе по сохранению жизни и возвращению в строй сотен военнослужащих, получивших различные ранения в 44-дневной Отечественной войне (приказом Президента Азербайджанской Республики).

Патенты 
«Лечебный метод перитонита», Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики, 18.04.1996 (P 980095).

Полезная модель «Лапароскопический тренажер», Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики, 05.11.2014 (F20140011).

Примечания 

Родившиеся в 1973 году 
Доктора медицинских наук
Медики Азербайджана
Врачи Азербайджана
Хирурги Азербайджана
Военные врачи Азербайджана